Pětka má více významů:

 5 – číslo
 5 (linka)
 Pětka (politika) – označení mimoústavního orgánu koordinujícího činnost pěti hlavních českých tzv. státotvorných politických stran, které tvořily vládu v období první republiky (vyjma vlády Panské koalice)
 lidové označení pro bankovku v hodnotě deset měnových jednotek; vzniklo po peněžní reformě z 11. srpna 1892 z přepočítacího poměru 1 : 2 (10 korun představovala pětizlatková bankovka), viz numismatika
 Pětka nebo Ruská pětka – jiný název umělecké skupiny Mocná hrstka
 Pětka – typ osobnosti v enneagramu
 TV Pětka